Seznam armad z zaporedno številko 21.

Seznam 
 21. armada (Japonski imperij)
 21. armada (Wehrmacht)
 21. armada (ZSSR)

 Zračne
 21. zračna armada (ZDA)

Glej tudi